Encounter, une revue littéraire anglaise publiée de 1953 à 1991 ;
Encounter, une baie australienne.

Cinéma 
 Encounter, film américain de Susannah O'Brien sorti en 2016
 Encounter, film américain de Paul Salamoff sorti en 2018
 Encounter, court métrage américain de Norman C. Chaitin sorti en 1965
 Encounter, court métrage australien de Liam Kelly sorti en 2018
 Encounter est le film original de Invasion, un film américano-britannique réalisé par Michael Pearce et sorti en 2021.

Télévision 
 Encounter, série télévisée sud-coréenne de 2018

Voir aussi 
First Encounter Assault Recon, un jeu vidéo
Alien Encounter et Stitch Encounter, des attractions des parcs Disney
Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter, Serious Sam: The Next Encounter, des jeux vidéo